In Italia esistono diversi rilievi montuosi che portano questo nome:

 Monte Sant'Elia-Calamosca – promontorio vicino a Cagliari
 Monte Sant'Elia (Massafra) – monte in provincia di Taranto
 Monte Sant'Elia (Palmi) – monte della Calabria
 Monte Sant'Elia (prealpi varesine) – cima delle prealpi varesine
 Monte Sant'Elia – cima dei Monti Sant'Elia in Alaska